Александр Владимирович Евтин (род. 26 января 1979 года) — российский игрок в хоккей с мячом, вратарь.

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1987 году в Нижнем Новгороде в детской команде «Нижегородца». Первый тренер — А. С. Шаманин.

Дебютировал за «Старт» во второй половине сезона 1995/96, в дальнейшем проведя ещё один сезон за команду из Нижнего Новгорода.

Не имея игровой практики в «Старте», сезон 1997/98 провёл в клубе первой лиги «Уран» из Дзержинска.

С сезона 1998/99 вновь в составе нижегородцев, где стал дублёром Вячеслава Рябова, в дальнейшем с каждым сезоном получая больше игрового времени, составив с Рябовым основную вратарскую линию «Старта» и сборной России.

В 2006 году из испытывающего финансовые трудности «Старта» перешёл в красногорский «Зоркий», за который выступал два сезона.

Сезон 2008/09 провёл в красноярском «Енисее». Из-за полученной в мезсезонье травмы, дебютировал за красноярцев лишь в середине сезона.

С 2009 по 2017 год вновь был игроком «Старта», в котором в 2018 году из-за хронической травмы завершил игровую карьеру на профессиональном уровне.

В 2021 году стал победителем Кубка России среди ветеранов.

Сборная России 
В 2002 году получил приглашение во вторую сборную России для участия в Международном турнире на призы Правительства России.

С 2003 по 2004 год выступал за сборную России. В её составе стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2003 и 2004 годов (6 матчей на турнирах).

Достижения 
«Старт»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2000 

«Зоркий»
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2007, 2008 
 Финалист Кубка России (2): 2006, 2007 
 Финалист Кубка мира: 2006 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна (2): 2006, 2007 

Сборная России
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2003 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2004 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2002 (в составе второй сборной России) 
 Бронзовый призёр Кубка губернатора Московской области: 2003 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона: 2003 
 Лучший вратарь Международного турнира на призы Правительства России: 2002 
 Символическая сборная Международного турнира на призы Правительства России: 2002

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Старт»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Уран» Дзержинск